Dumitriu este un nume de familie românesc. Poate să se refere la:
 Anton Dumitriu
 Calinic Dumitriu
 Carmen Dumitriu
 Constantin Dumitriu
 Dana Dumitriu
 Dumitru Dumitriu
 Dumitru Dumitriu (militar)
 Emil Dumitriu II
 Dragoș Petre Dumitriu
 Ioan Dumitriu
 Ion Dumitriu
 Ion Dumitriu-Snagov
 Marian Dumitriu
 Mihai Dumitriu
 Mihai Dumitriu (politician român)
 Mircea Dumitriu
 Petru Dumitriu

Vezi și
 Dimitriu

Nume de familie românești